Fernando Muñoz García, «Nando», futbolista andalús.
 Fernando Muñoz Carrasco, «Randy», motociclista campió de trial i motocròs.
 Agustín Fernando Muñoz y Sánchez (Tarancón, Conca, 1808 - Saint-Adresse, França, 1873)